Svetovni pokal v smučarskih poletih je najvišji rang tekmovanja v smučarskih poletih, ki poteka v okviru svetovnega pokala v smučarskih skokih pod okriljem Mednarodne smučarske organizacije. S podelitvijo malega kristalnega globusa se tekmovanje uradno organizira od sezone 1990/91 do 2000/01 in spet od sezone 2008/09 naprej. Tekmovanja ne gre zamenjevati z Svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih, ki se organizira na vsaki dve leti. Štiri svetovna prvenstva v smučarskih poletih organizirana v letih 1992, 1994, 1996 in 1998 so prav tako štela za posamične točke svetovnega pokala.

Med sezonama 1979/80 in 1989/90 so tekme svetovnega pokala v poletih štele samo za skupni seštevek, malih kristalnih globusov pa še niso podeljevali. Tekme so bile organizirane pod okriljem združenja K.O.P. pod imenom Teden smučarskih poletov, kjer so po turnirskem seštevku vseh tekem poletov v sezoni na koncu razglasili zmagovalca Tedna smučarskih poletov.

Prva posamična tekma za svetovni pokal v poletih je bila organizirana leta 1980 v Vikersundu, ki je edinkrat doslej v zgodovini skokov in poletov ena tekma potekala kar tri dni. Prva ekipna tekma v svetovnem pokalu in sploh prva v zgodovini poletov je bila organizirana leta 2000 na Slovenskem v Planici.

Ustanovitelj in pobudnik uvedbe svetovnega pokala v skokih in poletih, nekdanji norveški smučarski skakalec in funkcionar Torbjørn Yggeseth je znan po uvedbi nesmiselnega pravila 191 metrov in zaviranju razvoja smučarskih poletov. Zmagovalec v seštevku svetovnega pokala v poletih na koncu sezone prejme mali kristalni globus.

Na svetu je vsega skupaj šest letalnic in razen ene so vse v Evropi: Planica, Oberstdorf, Vikersund, Kulm, Harrachov in Ironwood. Vse so združene v organizacijo »K.O.P.« ki je bila leta 1962 kot združenje letalnic (Kulm-Oberstdorf-Planica) prvotno ustanovljena v Ljubljani, kasneje pa so se z igradnjo pridružile še preostale tri letalnica. Letalnica v Ironwoodu kot edina na zahodni hemisferi bo po dolgih letih propadanja predvidoma prenovljena leta 2017 in bo kot edina letalnica s plastiko na svetu lahko obratovala celo leto. 

Prvi testni poleti za ženske so predvideni v sezoni 2023/2024 v kolikor se bo tehnika skokov pri ženskah razvijala z isto hitrostjo in prva uradna tekma naslednjo sezono.

Zaradi velike želje skakalk je prva uradna tekma za ženske v smučarskih poletih določena 19. marca 2023 na letalnici Vikersund na Norveškem.

Točkovanje 

Na tekmo se neposredno uvrstijo skakalci, ki v svetovnem pokalu zasedajo mesta med prvih 10. Ostali se morajo na vsako tekmo kvalificirati, najboljših 30 v kvalifikacijah nastopi na tekmi. Nato v 2. seriji nastopi 30 najboljših, ti pa glede na rezultate dobijo določeno število točk. Na tekmah za svetovni pokal v poletih nastopa vsega skupaj samo 40 tekmovalcev. V ekipnih tekmah prejme točke samo 8 ekip kar se šteje v skupni seštevek za pokal narodov.

Posamično

Ekipno

Celoten seznam tekem

Posamično

Ekipno

Končna lestvica

Smučarski poleti

Pokal narodov neuradno

Statistika

Zmage 
Do 25. marca 2018

Stopničke 
Do 25. marca 2018

V deseterici 
Do 25. marca 2018

Tabela

Posamično 
(Do 25. marca 2018)

Ekipno 
(Do 25. marca 2018)

Mali globus

Mali globus po državah 
Do 25. marca 2018

Posamične zmage po državah 
Do 25. marca 2018

Skupaj zmag po državah 
Do 26. marca 2017

Posamične zmage ekipno 
Do 25. marca 2018

Razno

Časovnica tekem 

Do 25. marca 2018

Gostitelji posamično

Gostitelji ekipno

Vodilni v seštevku poletov 

uradne sezone s podeljenim malim globusom (1991–2001, 2009–sedanjost)

Sklici in opombe
Koledar vseh tekem svetovnega pokala v poletih fis-ski.com

Smučarski skoki
Smučarski poleti
Športne prireditve, ustanovljene leta 1991